Meris Šehović – politico e politologo lussemburghese
 Sead Šehović – cestista montenegrino, fratello di Suad
 Suad Šehović – cestista montenegrino, fratello di Sead
 Zlatan Šehović – calciatore serbo, difensore